Wicehrabiowie Chilston 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1911–1926: Aretas Akers-Douglas, 1. wicehrabia Chilston
 1926–1947: Aretas Akers-Douglas, 2. wicehrabia Chilston
 1947–1982: Eric Alexander Akers-Douglas, 3. wicehrabia Chilston
 1982 -: Alastair George Akers-Douglas, 4. wicehrabia Chilston

Najstarszy syn 4. wicehrabiego Chilston: Oliver Ian Akers-Douglas

Chilston